Литовська ліберальна молодь (, LLJ) — литовська ліберальна політична молодіжна організація. Фінансово та організаційно вона є незалежною від будь-якої політичної партії. Однак, деякі члени організації є активними на політичному рівні, зокрема в межах партії Литовський ліберальний рух.

Історія 

Неофіційно організація була заснована як «Ліберальний молодіжний клуб Вільнюсу» 12 січня 1991 року, проте вже 1 грудня 1991 року вона набула офіційного статусу. До 1994 року вона була частиною політичної партії Литовський ліберальний союз, але пізніше її лідери вирішили проголосити незалежність. Проте навіть після цього розколу деякі члени організації у межах інших ліберальних політичних партій здобули депутатські крісла у місцевих радах та у Сеймі. 

Є повними членами у Міжнародній федерації ліберальної молоді від Литви та в Європейській ліберальній молоді, взаємодіють з просвітницькою організацією Студенти за свободу.

Структура

Виконавчий орган 

Щоденне управління організацією здійснює Рада, до складу якої входять:

 Голова — Мантвидас Шемета
 Секретар та координатор філій — Вікторія Арлаускайте 
 Координатор політичних процесів — Юстінас Станевічус 
 Координатор публічних відносин — Манвідас Яуга 
 Координатор заходів — Рута Ругініте 
 Координатор маркетингу — Гвідас Контаутас 
 Координатор ідеологічних відносин — Пауліус Заневічус

Філії 
Наразі організація має двадцять дві філії, вісім з яких мають окремий юридичний статус. Кожна філія має локальну раду та провадить незалежні місцеві загальні збори. 

Станом на 2017 рік організація має понад 3000 членів.

Колишні лідери 

Серед голів організації у минулому були такі литовські політики: 

 Мер Вільнюса — Ремігіус Шімашюс (з 2015 року)
 Міністр культури та науки — Гінтарас Степонавічюс (2008-2012)
 Міністр транспорту та зв'язку —  Елігіус Масіуліс (2008-2012)

Примітки

Джерела 
 www.laisve.lt 
 www.klj.lt 

Ліберальні організації
Молодіжні політичні організації
Політика Литви
Організації Литви
Лібералізм

lt:Lietuvos liberalus jaunimas
de:Liberale Jugend Litauens